El término Cuarta República puede hacer referencia a los siguientes regímenes políticos:

 Cuarta República francesa (1946-1958).
 Cuarta República de Venezuela (1953-1999).
 Cuarta República de Corea del Sur (1972-1981).